Анатолий Данилович Балуев (5 марта 1946, с. Кочёво, Пермская область, РСФСР — 13 мая 2013) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области искусства и литературы 2002 года. Представитель уральского документального кино.

Биография 
Родился в селе Кочёво Пермской области, там же окончил среднюю школу. Прошел службу в рядах советской армии с 1964 по 1966. В 1969 году поступил и в 1973 окончил киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Балуев работал на Свердловской киностудии с 1973 года в качестве редактора научно-популярных фильмов.
В 1976 году снял первый научно-популярный фильм «О, Велосипед». С этого времени занимался режиссёрской деятельностью.
С 1988 по 1999 годы занимался только режиссёрской и сценарной деятельностью. А с 1999 по 2006 годы работал режиссёром и руководителем объединения телефильмов на ГТРК «Урал» (Екатеринбург).

Фильмография

Награды и достижения 
Достижения
 Лауреат государственной премии Российской Федерации в области искусства и литературы 2002 года.
 Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства.
 Член академии киноискусств «НИКА»

Кинонаграды
 Главный приз международного фестиваля «Золото ФИПА» 2002 года в Биаррице (Франция) за фильм «Быкобой»

Ссылки 
 Сайт Анатолия Балуева
 Страница на Кинопоиске

 канал на YouTube

Выпускники ВГИКа